A Szesszeset (szes-szeset) ókori egyiptomi női név, jelentése: szisztrum.

Híres viselői:
 Szesszeset Idut, valószínűleg Unasz fáraó egyik lánya, mert a közelébe temetkezett
 Szesszeset, Teti fáraó anyja, piramisát 2008-ban találták meg
 Watethethór Szesszeset, Teti egyik lánya, Mereruka vezír felesége
 Nebtinubhet Szesszeset, Teti egyik lánya, Kagemni vezír felesége

Források

Ókori egyiptomi nevek